Boves hace referencia a varios artículos:

Francia
Boves (Somme), población y comuna francesa en la región de Picardía, departamento de Somme
Masacre de Boves, crimen de guerra perpetrado por las SS alemanas, lideradas por Joachim Peiper, en la segunda guerra mundial en esa localidad
Cantón de Boves, cantón francés
Estación de Boves, estación ferroviaria de la línea férrea París-Lille en la comuna de Boves
Presles-et-Boves, localidad francesa en el departamento de Aisne

Italia
Boves (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte

Personas
José Tomás Boves, líder realista de la Guerra de Independencia de Venezuela